Храм Святого Иакова — название христианских храмов, освящённых во имя Святого Иакова. Написание имени может меняться в зависимости от конфессии.

Церкви и костёлы  
 Костёл
 Костёл Святого Иакова — католический храм в Сандомире, Польша.

 Церковь
 Церковь Святого Акоба (Иакова) — церковь в городе Гюмри Ширакской области Армении.
 Церковь Святого Акопа — армянская церковь в коммуне Труана, Швейцария.
 Церковь Святого Иакова — армянская церковь в городе Гюмри, Ширакского района Армении.
 Церковь Святого Иакова — церковь в Штральзунде, Германия.
 Церковь Святого Иакова —  церковь в епархии Варшавы-Праги Римско-католической церкви в Варшаве, Польша.
 Церковь Святого Иакова — польско-католическая церковь в селе Жулкевка, Польша.
 Церковь Святого Иакова — католическая церковь и приходской дом Сантьяго в городе Текискьяк, Мексика.
 Церковь Святого Иакова — лютеранская церковь на острове Сааремаа, Эстония.
 Церковь Святого Иакова — романская базилика в Регенсбурге, Германия.
 Церковь Святого Иакова – протестантская церковь в Ротенбург-об-дер-Таубере в Германии
 Церковь Святого Иакова — приходская церковь во Фридберге, Германия.
 Церковь Святого Иакова — церковь в Сиднее, Австралия.

Соборы 
 Собор Святого Иакова — католический собор в городе Сантьяго-де-Компостела, Испания.
 Собор Святого Иакова — кафедральный собор Армянской апостольской церкви в Иерусалиме.
 Собор Святого Иакова — католический храм в Инсбруке, Австрия.
 Кафедральный собор Святого Иакова — см. Собор Бильбао (Испания).
 Собор Святого Якуба (Иакова) — см. Ольштынский собор — кафедральный собор в Ольштыне, Польша.
 Кафедральный собор Святого Иакова — главная католическая церковь Латвии.
 Собор Святого Иакова — кафедральный католический собор в городе Шибеник, Хорватия.